Menander of Menandros (Oudgrieks: Μένανδρος) is een (Oud-)Griekse naam, die kan verwijzen naar:
Menander (toneelschrijver) (342/341 v.Chr. - 291/290 v.Chr.), Grieks dichter en toneelschrijver;
Menander I (± 190 v.Chr. - 130 v.Chr.), Indo-Grieks koning.
 Menander Protector, een 6e eeuws Byzantijns geschiedschrijver
Menander, een geslacht van vlinders uit de familie van de Riodinidae
Menander (generaal),  een generaal van Alexander de Grote